Single numer jeden w roku 1968 (USA)
 Single numer jeden w roku 1968 (Japonia)

Zobacz też